Haus Henneberg steht für:

 Haus Henneberg (Berlin), Baudenkmal in Berlin-Zehlendorf
 Haus Henneberg (Weimar), Kulturdenkmal in Weimar